Gabelletta ima više značenja:
 Gabelletta, Terni
 Gabelletta, Viterbo